'Komarówka Podlaska peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Komarówka Podlaska, une gmina rurale du powiat de Radzyń Podlaski
 Komarówka Podlaska, un village et chef-lieu de la gmina de même nom